Sury kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sury, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Sury-aux-Bois, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Sury-en-Vaux, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Sury-ès-Bois, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Sury-le-Comtal, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sury-près-Léré, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire,